Bangerter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bangerter (1909–2002), Schweizer Mediziner
 Fabienne Bangerter (* 1991), Schweizer Fußballspielerin
 Hans Bangerter (1924–2022), Schweizer Fußballfunktionär
 Lukas Bangerter (* 1971), Schweizer Regisseur
 Käthi Bangerter (* 1937), Schweizer Politikerin (FDP)
 Norman H. Bangerter (1933–2015), US-amerikanischer Politiker
 Serena Bangerter-Buser (1871–1957), Schweizer Ärztin.

Siehe auch:
 Bangert